

Rue Léon Mignon à Bruxelles
 Rue Léon Mignon à Liège

Voir aussi 
 Rue Mignon à Paris

Leon-Mignon rue